Stakeout bezeichnet
 die Berliner Band Stakeout (Band),
 den Film „Die Nacht hat viele Augen (Stakeout)“ mit Emilio Estevez